Теребенёв — русская фамилия. Известные носители:

 Теребенёв, Александр Иванович (1815—1859) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств.
 Теребенёв, Иван Иванович (1780—1815) — русский скульптор и график.
 Теребенёв, Михаил Иванович (1795—1864) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Теребенёв, Платон Константинович (1841 — ок. 1902) — русский архитектор, работал в С.-Петербурге, в Ялте, главный архитектор Ялты (1881—1886).